Övsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övsjön, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (10,2 ha)
Lill-Övsjön, sjö i Bräcke kommun,  (21,1 ha)
Övsjön (Alsens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (55,5 ha)
Övsjön (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (41,4 ha)
Övsjön (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (3,04 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn